River Claire steht für:
 River Claire (Riviere Blanche), Fluss im Parish St Patrick, Dominica
 River Claire (Roseau), Fluss im Parish St Georges, Dominica